

Sigle 
 New Balance – produttore di calzature sportive
 Nota bene

Chimica 
 Nb – simbolo chimico del niobio

Codici 
 NB – codice vettore IATA di Sterling Airlines
 nb – codice ISO 639-2 alpha-2 del Norvegese Bokmål
 NB – codice ISO 3166-2:CA del Nuovo Brunswick (Canada)
 NB – codice ISO 3166-2:ID di Nusa Tenggara Barat (Indonesia)
 NB – codice ISO 3166-2:MW di Nkhata (Malawi)
 NB – codice ISO 3166-2:NL del Brabante Settentrionale (Paesi Bassi)

Musica 
 N.B. – album di Natasha Bedingfield del 2007

Altro 
 NB – targa automobilistica di Neubrandenburg (Germania)
 NB – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

Altri progetti